Aava est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1883-1956), poète finlandais
 (née en 1979), athlète estonienne en lancer du javelot
Urmo Aava (né en 1979), coureur de rallye estonien

Voir aussi
, groupe criminel de motards du Sri Lanka

Homonymie de patronyme